Pravda est un substantif russe qui se traduit par vérité (Правда). Il peut désigner :

Presse 

 Pravda, quotidien russe, organe du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique (sous ses appellations successives) de 1918 à 1991, revendu après 1991 à une famille d'entrepreneurs grecs ;
 Pravda, organe du  de 1945 à 1989, passé un temps, après la Révolution de Velours, sous le contrôle du Parti social-démocrate slovaque, puis devenu la propriété d'investisseurs privés.
 La Pravda, média d'information parodique québécois.

Toponymie 

 Pravda, village bulgare de l'obchtina de Doulovo, situé dans l'oblast de Silistra ;
 Pravda, village bulgare de l'obchtina de Gorna Oryakhovitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.
 Îles Komsomolskaya Pravda, un archipel en Russie.

Divertissements 
 Pravda, film français réalisé par Jean-Luc Godard ;
 Pravda, groupe d'électro punk français.

Autres 
 Pravda, personnage principal féminin de la bande dessinée psychédélique créée par Guy Peellaert et Pascal Thomas en 1968, Pravda la survireuse inspirée de Françoise Hardy ;
 La Pravda, site de nouvelle satirique et humoristique.
 Dans l'anime Girls und Panzer, il y a de nombreuses écoles ayant pour thème des pays, dont la Pravda Girls High School, inspiré des tanks de la Russie soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références